John Thynne est un nom pouvant désigner:

 (c. 1515-1580), homme politique anglais
 (1555-1604), homme politique et propriétaire anglais
John Thynne Howe (1714-1762), homme politique anglais
John Thynne (3e baron Carteret) (1772-1849), pair et homme politique britannique
John Thynne (1798-1881), prêtre et aristocrate anglais
John Thynne (4e marquis de Bath) (1831-1896), diplomate et pair britannique

Voir aussi

Thynne, John